Motte van Borgt
 Prinsenkasteel